Aleksandr Markov puede hacer referencia a:

Aleksandr Markov (1897–1968), astrónomo soviético.
Aleksandr Markov (1937–1994), matemático ruso.
Aleksandr Markov (1963-), violinista rusoestadounidense.
Aleksandr Markov (1965-), biólogo y paleontólogo ruso.
Aleksandr Markov (1985-), jinete hípico ruso.
Aleksandr Markov (1994-), futbolista ruso.